Ипшемуаби () — мужское имя. Известные носители:
 Ипшемуаби I — царь Библа (начало XVIII века до н. э.)
 Ипшемуаби II — царь Библа (начало XVII века до н. э.)